Бюргермейстер ( — городской голова) — термин употребляется в странах с германской правовой традицией, использовался также в дореволюционной России
 Бюргермейстер — «старший бюргер». Градоначальник, бургомистр, староста, мэр города или любого населённого пункта, в том числе села.
 бюргермейстер адмиралтейства
 корабль «Бюргермейстер Шредер» вооружённых Сил Юга России